Первое искушение Христа () — бразильская сатирическая комедия, сделанная специально для веб-телевидения, комедийной труппы Porta dos Fundos («Задняя дверь»). Фильм вышел на Netflix 3 декабря 2019

Сюжет 
Иисус возвращается домой после 40 дней в пустыне, где его ждёт сюрприз на 30-й день рождения. На вечеринке Мария и Иосиф открывают Иисусу, что его настоящий отец — это Бог. Но вместе с Иисусом приходит дерзкий юноша Орландо, который намекает всем, что является бойфрендом Иисуса.

Реакция 
Фильм, выпущенный специально к Рождеству, вызвал негативную реакцию значительной части зрителей из-за сатирического изображения религиозных персонажей, в том числе из-за намёка, что Иисус якобы был геем, а Богоматерь Мария – якобы наркоманкой-марихуанисткой. Более 2 миллионов человек подписались под петицией убрать фильм с сайта, а также высказались за бойкот Netflix из-за богохульства. Авторы фильма, в свою очередь, заявили, что причиной протестов была гомофобия.

9 января 2020 года бразильский суд принял решение, обязывающее «Нетфликс» убрать фильм с веб-сервиса.

Актёры и персонажи

Примечания

Ссылки 
 

Кинокомедии Бразилии
Фильмы об Иисусе Христе
Фильмы на португальском языке
Оригинальные программы Netflix
Сатирические произведения
Критика религии в фильмах
Комедийные фильмы на религиозную тему
Фильмы Бразилии 2019 года